Ligueux puede referirse a: 

 Ligueux, comuna francesa situada en Dordoña.
 Ligueux, comuna francesa situada en Gironda.